Elitserien 1997/1998 kan syfta på:

Elitserien i basket för damer 1997/1998
Elitserien i bordtennis för herrar 1997/1998
Elitserien i bordtennis för damer 1997/1998
Elitserien i handboll för herrar 1997/1998
Elitserien i handboll för damer 1997/1998
Elitserien i innebandy för herrar 1997/1998
Elitserien i innebandy för damer 1997/1998
Elitserien i ishockey 1997/1998
Elitserien i bandy 1997/1998
Elitserien i bandy för damer 1997/1998
Elitserien i volleyboll för herrar 1997/1998
Elitserien i volleyboll för damer 1997/1998